Le qualificazioni del singolare femminile del Torneo di Wimbledon 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale.

Teste di serie

  Viktorija Kutuzova (Qualificata)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Tatjana Malek (Qualificata)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Mara Santangelo (primo turno)
  Camille Pin (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Andrea Petković (secondo turno)
  Alberta Brianti (Qualificata)
  Vitalija D'jačenko (secondo turno)
  Julie Ditty (primo turno)
  Anastasija Sevastova (Qualificata)
  Evgenija Rodina (secondo turno)

  Klára Zakopalová (Qualificata) 
  Melanie Oudin (Qualificata) 
  Anna Lapuščenkova (secondo turno) 
  Polona Hercog (secondo turno) 
  Carly Gullickson (primo turno) 
  Yvonne Meusburger (secondo turno) 
  Angelique Kerber (secondo turno) 
  Maret Ani (primo turno) 
  Julia Schruff (ultimo turno) 
  Angela Haynes (secondo turno) 
  Lenka Wienerová (primo turno)

Qualificate

  Viktorija Kutuzova
  Klára Zakopalová
  Tatjana Malek
  Aiko Nakamura
  Arantxa Parra Santonja
  Sesil Karatančeva

  Regina Kulikova 
  Melanie Oudin 
  Alberta Brianti 
  Neuza Silva 
  Vesna Manasieva 
  Anastasija Sevastova

Lucky Losers
  Kristína Kučová

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Naomi Broady
  Naomi Cavaday
  Jade Curtis
  Amanda Elliott
  Olivia Rogowska
  Noppawan Lertcheewakarn
  Elizabeth Thomas
  Emily Webley-Smith

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Note 
 

Torneo di Wimbledon 2009